Saubernitz ist:
 der deutsche Name eines Ortes in Tschechien, siehe Zubrnice
 der umgangssprachliche Name zweier Orte in Sachsen, siehe Groß Saubernitz bzw. Kleinsaubernitz